Dans la mythologie grecque, ce nom est porté plusieurs personnages :
 Thersandre fils de Polynice, roi de Thèbes ;
 Thersandre fils de Sisyphe, dont les fils Coronos et Haliartos furent adoptés par Athamas, roi d’Orchomène, pour qu’ils lui succèdent ;
 Thersandre fils d’Agamédide, un héraclide dont les filles jumelles, Lathria et Anaxandra, épousèrent respectivement Proclès et Eurysthénès, ancêtres mythiques des rois de Sparte.

Références